Лос Артикулос има више значења:

 Лос Артикулос (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Артикулос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику